Unter Kuai versteht man

 die Kurzform von Kuai Dafu
 den umgangssprachlichen Ausdruck für die chinesische Währungseinheit Yuan, siehe Renminbi